Kontaktlos steht für:
 RFID, Radio Frequency Identification, Technologie für Sender-Empfänger-Systeme
 Near Field Communication, kurz NFC, Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten
 Kontaktloses Bezahlen, Zahlungsabwicklung über NFC